El término Jorge Castañeda puede referirse, en esta enciclopedia:

 a Jorge Castañeda y Álvarez de la Rosa (1921 - 1997), un diplomático mexicano;
 a Jorge Castañeda Gutman (1953), un político mexicano, hijo del anterior;
 a Jorge Juan Castañeda Méndez, un diplomático peruano;
 a Jorge Castañeda Reyes (1970), un futbolista mexicano.